Willow Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Willow Hill (Illinois)
 Willow Hill (Pennsylvania)
 Willow Hill (Virginia)